Па́мятники Ви́льнюса — список (неполный) монументов, статуй, скульптурных композиций, архитектурно-скульптурных мемориальных сооружений и мемориальных таблиц, размещённых для увековечения памяти о людях и событиях в Вильнюсе, преимущественно в открытом общественном пространстве.

Именные памятники 

 1922 — памятник композитору Станиславу Монюшке в сквере у костёла Святой Екатерина на улице Виленской (; бюст работы скульптора Болеслава Балзукевича) на постаменте, оставшемся от памятника Александру Пушкину.

 1931 — памятник банкиру и меценату Юзефу Монтвилле в сквере у францисканского костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии на улице Трокской (; архитектор Ян Бровский): бронзовая фигура Монтвиллы (высотой 1,7 м), сидящая в кресле на гранитном постаменте высотой 2,2 м..

 1933 — памятник Мечиславу Дордзику у перекрёстка улиц Ишганитоё () и Майронё () напротив моста через Виленку.

 1955 — памятник поэту Александру Пушкину (скульптор Бронюс Вишняускас, архитектор Витаутас Насвитис); установлен в парке у подножия Замковой горы, в 1992 году перенесён в парк Маркучяй, бывшее имение Григория Пушкина Маркутье, и установлен рядом с Литературным музеем А. С. Пушкина.

 1959 — памятник писателю Пятрасу Цвирке (скульптор Юозас Микенас, архитектор Владисловас Микучянис) в сквере у перекрёстка улиц Йогайлос (, в советское время Капсуко), Пилимо (, в советское время Комъяунимо) и Паменкальнё (, в советское время Цвиркос).

 1963 — памятник писателю Кристионасу Донелайтису в нише главного здания Вильнюсского университета (скульптор Константинас Богданас).

 1971 — памятник писательнице Юлии Жемайте в сквере на проспекте Гядимина (скульптор Пятрас Аляксандравичюс, архитекторы братья Альгимантас Насвитис и Витаутас Насвитис).

 1974 — памятник оперному певцу Кипрасу Пятраускасу (скульптор Гядиминас Йокубонис) у здания Национального театра оперы и балета.

 1974 — памятник поэтессе Саломее Нерис, установленный к 70-летию со дня рождения на улице Вильняус (), рядом со школой имени Саломеи Нерис (скульптор Владас Вильджюнас, архитекторы Гядиминас Баравикас, Гитис Рамунис).

 1977 — памятник поэту Людасу Гире в сквере на улице Волано (, напротив здания Министерства просвещения (скульптор Викторас Палис, архитектор Стасис Шяшкявичюс); горельефный портрет поэта, высеченный в глыбе гранита (высота 1,2 м) на прямоугольном гранитном постаменте. 11 сентября 2013 года памятник после требований бывших политических заключённых, ссыльных и представителей других правых организаций по просьбе Министерства образования и науки Литвы был демонтирован и вывезен на территорию муниципального предприятия «Гринда» в Юстинишкес, неподалёку от 2-го троллейбусного парка. 
 
 1979 — памятник Варваре Радзивилл на улице Вокечю (, скульптор Владас Вильджюнас).
 
 1984 — памятник архитектору Лауринасу Стуоке-Гуцявичюсу в сквере у перекрёстка улицы Стуокос-Гуцявичяус () и площади Даукантаса () у костёла Святого Креста (бонифратров) (скульптор Владас Вильджюнас).

 1984 — памятник поэту Адаму Мицкевичу на улице Майронё (; скульптор Гядиминас Йокубонис, архитектор В. Чеканаускас),

 1995 — памятник певцу и музыканту Фрэнку Заппе в сквере на улице Калинауско (; скульптор Константинас Богаданас).

 1995 — памятник «Сёстры» писательницам-сестрам Софии Иванаускайте-Пшибиляускене (1867—1926) и Марии Иванаускайте-Ластаускене (1872—1957), выступавшим в 1898—1926 годах под общим псевдонимом Лаздину Пеледа в сквере на улице Кармелиту (; скульптор Даля Матулайте, архитекторы Римантас Буйвидас и Юрас Балькявичюс).

 1996 — памятник великому князю литовскому Гедимину, основателю Вильнюса, на Кафедральной площади (скульптор Витаутас Кашуба).

 1997 — памятник выдающемуся богослову Элияху бен Шломо Залману, с надписью на еврейском и литовском языках, во дворе на месте уничтоженной Большой синагоги.

 1999 — памятник главнокомандующему подпольных литовских вооружённых сил в 1949—1953 годах генералу Йонасу Жемайтису (1919—1953) у здания Министерства обороны Литвы на улице Тоторю ().

 2003 — памятник королю литовскому Миндовгу (Миндаугасу) у главного здания Национального музея Литвы (скульптор Регимантаса Мидвикиса, архитекторы Альгимантас Насвитис, Ричардас Криштапавичюс, Инеса Алистратовайте).

 2007 — памятник «Гражданину Вильнюса доктору Цемаху Шабаду, прототипу доброго доктора Айболита», жившему и работавшему в городе, у перекрёстка улиц Месиню () и Ди́снос (). Изображает невысокие фигуры доктора Шабада в старомодной шляпе (высота 1,70 м) и девочки с кошкой на руках, с надписями на английском, идиш, литовском и русском языках (скульптор Ромуалдас Квинтас).

 2007 — памятник писателю Ромену Гари на улице Басанавичяус (Большая Погулянка; ), изображающая автобиографического героя романа «Обещание на рассвете» — мальчика с галошей в руках (скульптор Ромуалдас Квинтас).
 2009 — памятник автору Национального гимна Винцасу Кудирке на площади Винцо Кудиркос.

 2010 — макет памятника Виктору Цою в парке Вингис.
 2011 — памятник арапу царя Петра Ганнибалу и его правнуку А. С. Пушкину во дворе Пятницкой церкви (замысел идеи памятника поэт Юрий Кобрин, скульптор Витаутас Наливайка) 
 2011 — памятник русскому поэту Константину Бальмонту на улице Латвю (Жверинас) (бюст скульптора Миндаугаса Шнипаса, архитектор Таурас Будзис).  
 2011 — памятник украинскому писателю, поэту, художнику Тарасу Шевченко в сквере между улицами Базилийону, Арклю и Вису Швянтую (автор — украинский скульптор Виталий Андрианов).
 2011 — памятный знак академику Сахарову на площади Сахарова (скульптор Владас Канчяускас)

 2011 — скульптура памяти художника Мстислава Добужинского на Кафедральной площади.
 2015 — памятник британскому рок-музыканту, певецу, поэту, композитору, художнику, писателю, а так же одному из основателей и участнику группы «The Beatles» Джону Леннону (в сквере у «дома Осло», ул. Миндауго, 27 скульптор Йонас Гянявичюс).

Монументы и мемориалы 

 1916 — Три креста (скульптор Антоний Вивульский); восстановлен в 1989 году.

 мемориалы на месте массовых убийств 1941—1944 годов (свыше 100 тысяч, главным образом евреи и поляки) в Понарах.

 мемориальная плита на месте казней в 1863 году Зыгмунта Сераковского и в 1864 году Кастуся Калиновского на Лукишской площади.

 мемориал на кладбище советских военнопленных (1941—1943) на улице Парко () в Новой Вильне; мемориал восстановлен на средства Российской Федерации посольством России в Литве в 2006 году.

 1975 — мемориальный камень в парке Вингис, обозначающий место, где, как предполагалось, будет стоять памятник республиканским праздникам песни

 1984 — мемориальный ансамбль в память о советских воинах Великой Отечественной войны на Антакальнисе (скульптор Юозас Бурнейка, архитектор Римантас Дичюс).

 мемориал жертвам Холокоста на месте захоронения около 400 человек рядом с двумя зданиями, в которых располагался нацистский трудовой лагерь (1941—1943), на улице Субачяус ().

 монумент-памятник воинам из Литвы, погибшим во время советской войны в Афганистане у перекрестка улиц Жигё и С. Жукауско в Жирмунай.

 памятник жертвам советской оккупации рядом с Музеем жертв геноцида на проспекте Гедимина.

 деревянный крест с надписью на литовском и польском языках в память жертв депортаций 1940—1952 годов во дворе костёла Святого Казимира в Новой Вильне.

 мемориальные камни, обозначающие места на подступах к парламенту Литвы, где в 1991—1992 годах стояли баррикады.

 мемориальная плита на месте, где у памятника Адаму Мицкевичу 23 августа 1988 года состоялся первый публичный митинг протеста против советской оккупации (на улице Майронё, ).

 1991 — мемориал в память жертв массовых ссылок 1940—1941 годов у железнодорожной станции в Новой Вильне (скульптор Видмантас Гиликис).

 2004 — мемориал на месте захоронения жертв советских репрессий 1944—1947 годов в Тускуленай.

 2006 — памятник ссыльным жителям Литвы, страдавшим и погибшим в Якутии, в сквере на ул. Ауку () рядом с Музеем жертв геноцида (первоначально предполагалось установить в Якутске ; скульптор Йонас Ягела, архитектор Альгис Вишнюнас ).

Памятники-символы 

 1895 — бетонная скульптура святого Георгия, поражающего дракона, на гостинице «Жорж» на Георгиевском проспекте (в советское время гостиница «Вильнюс» на проспекте Ленина); повреждённая во время боевых действий в 1944 году, была снята с пострадавшего и обгоревшего здания; восстановлена скульптором Кястутисом Бальчюнасом с использованием современных материалов и в несколько увеличенных размерах (высота 4,5 м, длина 5 м, ширина 2 м), установлена на реконструированном здании бывшей гостиницы, где разместился торговый центр  на проспекте Гедимина в 2005 году.

 1902 — аллегорическая фигура высотой 4 м на угловой башне здания виленской теплоэлектростанции на берегу Вилии (ныне Музей энергетики на улице Ринктинес, ), изображающая Электричество в образе женщины с лавровым венком на голове, держащую в правой руке электрическую лампу и вознесённой левой рукой возвещающую новую светлую эру (скульптор Болеслав Балзукевич); в 1994 году восстановлена скульптором Пятрасом Мазурасом по старым фотографиям и в 1995 году установлена на прежнем месте (бронза, высота 4 м) .

 1957 — статуя покровителя Вильнюса святого Христофора (и небесного патрона погибшего при бомбардировке города ксендза Криступаса Чибираса) с младенцем на руках и текстом на постаменте на литовском языке «Святой Христофор, опекай наш город!» во дворе костёла Святого Николая (скульптор Антанасом Кмеляускасом).

 1973 — декоративная статуя «Летописец» во дворе по улице Стиклю (; скульптор Вацловас Крутинис).

 1973 — декоративная статуя «Городской страж», изображающая рыцаря с копьём, в нише на углу дома на перекрёстке улиц Траку () и Пилимо (; скульптор Станисловас Кузма).

 1973 — декоративная скульптурная композиция «Литовская баллада» на невысоком насыпанном и озеленённом холмике неподалёку от Кафедрального собора Святого Станислава, образованная расположенных кругом бюстов бородатых старцев (эстонский доломит, высота 3 м) (скульптор Владас Вильджюнас, архитектор Гядиминас Баравикас).

 «Первые ласточки» у здания Национальной галереи на правом берегу реки Нерис (скульптор Юозас Микенас)

 «Сутартинес» (разновидность старинных литовских многоголосных народных песен) перед гостиницей «Летува» (; скульптор Станисловас Кузма).

 2002 — ангел Ужуписа на перекрёстке улиц Ужупё (), Паупё ( и Малуну () (скульптор Ромас Вильчяускас и архитектор Альгирдас Умбрасас; бронзовая скульптура на колонне высотой 8,5 метров).

Мемориальные доски 

 мемориальная таблица с надписью на польском языке епископу Валериану Протасевичу, основателю иезуитской коллегии в Вильне, в Большом дворе ансамбля Вильнюсского университета
 мемориальная таблица с надписью на латинском языке королю польскому и великому князю литовскому Стефану Баторию, основателю Виленской академии и Университет Общества Иисуса, в Большом дворе ансамбля Вильнюсского университета
 мемориальная таблица белорусскому поэту Франциску Богушевичу с надписью на белорусском и литовском языках на доме по улице Арклю (Конской) (2010)
 мемориальная таблица с надписью на русском языке скульптору Марку Антокольскому на доме, в котором он родился и жил, по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, )
 мемориальная таблица поэту Юлиушу Словацкому с бюстом поэта на доме по улице Пилес (Замковая, в советское время Горького, ), в котором он жил в квартире Августа Бекю (1927)
 мемориальная таблица Василию Качалову с надписью на литовском и русском языках на доме по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ), в котором родился и до 1893 года жил будущий выдающийся актёр
 мемориальная таблица поэту Адаму Мицкевичу и другим филоматам с надписью на литовском и польском языках над входом в здание базилинского монастыря Святой Троицы, где они содержались в заключении во время следствия и суда с 23 октября 1823 по 21 апреля 1824 года
 мемориальная таблица в честь 400-летнего юбилея библиотеки Вильнюсского университета (художник Римтаутаса Гибавичюс) на улице Шв. Йоно (в советское время Сруогос, ) (1970)
 мемориальная таблица архитектору Лауринасу Стуока-Гуцявичюсу во дворе Гуцявичюса ансамбля Вильнюсского университета (скульптор Константинас Богаданас)
 мемориальная таблица восточнославянскому первопечатнику Франциску Скорине на фасаде дома по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ) с надписью на белорусском и литовском языках
 мемориальная таблица белорусскому советскому поэту Янке Купале с надписью на белорусском и литовском языках на доме по улице Вильняус (Виленской, в советское время Гирос, ), в котором в 1913—1914 годах жил и работал этот поэт и журналист
 пара мемориальных таблиц Станиславу Монюшко, одна с надписью на литовском, другая на польском языках, на доме Мюллера по улице Вокечю (Немецкая, в советское время Музеяус, ), в котором композитор и музыкант жил в 1840—1858 годах
 мемориальная таблица Кастусю Калиновскому с надписью на белорусском и литовском языках на здании бывшего доминиканского монастыря по улице Шв. Игното (), в котором один из руководителей восстания 1863—1864 гг. в Литве и в Белоруссии содержался в заключении
 мемориальная таблица языковеду, общественному и политическому деятел. Брониславу Тарашкевичу с надписью на белорусском и литовском языках на здании по улице Вильняус (Виленской, в советское время Гирос, )
 мемориальная таблица с надписью на литовском и польском языках расстрелянному немецкими оккупантами в Понарах в 1943 году Казимиру Пельчаре на здании по улице Полоцко ( на Заречьи), в котором известный онколога, профессор Университета Стефана Батория в 1931 году основал научно-исследовательский институт недоброкачественных новообразований
 мемориальная таблица поэту Адаму Мицкевичу на воротах дома в переулке Литерату (), в котором поэт жил во время учёбы Виленском университете
 мемориальная таблица поэту Адаму Мицкевичу с надписью на литовском и польском языках на здании Виленского университета, в котором поэт учился в 1815—1819 годах, по улице Пилес (Замковая, в советское время Горького, )
 мемориальная таблица поэту Адаму Мицкевичу с надписью на литовском и польском языках на здании по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ), из которого поэт отбыл в ссылку в 1824 году
 мемориальная таблица Юзефу Крашевскогму с надписью на литовском и польском языках на здании по улице Пилес (Замковая, в советское время Горького, ), в котором писатель, историк, издатель жил и работал в 1832—1835 годах
 мемориальная таблица поэту Тарасу Шевченко с надписью на литовском и украинском языках на доме по улице Пилес (Замковая, в советское время Горького, ), в котором Шевченко жил в 1829—1830 годах
 мемориальная таблица поэта Тарасу Шевченко с надписью на литовском и украинском языках на здании исторического факультета Вильнюсского университета
 мемориальная таблица Габриелюсу Ландсбергис-Жямкальнису на доме по улице Тилто (Мостовая, ), в котором писатель и драматург жил в 1905—1906 годах
 мемориальная таблица Антанасу Сметоне на доме по улице Тилто (Мостовая, ), в котором будущий первый президент Литвы жил в 1908—1909 годах
 мемориальная таблица на доме по улице Тоторю (Татарская, ), в котором в 1906—1921 действовала типография Мартина Кухты и где был 16 февраля 1918 года был отпечатан Акт независимости Литвы
 мемориальная таблица Микалоюсу Чюрлёнису на доме по улице Савичяус (Савича, ), в котором художник и композитор жил в 1907—1908 годах
 мемориальная таблица о пребывании интенданта французской армии Анри Мари Бейля, более известного как писатель Стендаль, в 1812 году на фасаде дома Франка по улица Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ) с надписью на литовском и французском языках
 мемориальная таблица доценту кафедры хорового дирижирования Вильнюсской консерватории и руководителя известного хора «Ажуолюкас» Герману Перельштейну на здании, где репетировал «Ажуолюкас» (скульптор Ромуалдас Квинтас) (1998)
 мемориальная таблица фотографу Яну Булгаке на здании на площади Кудиркос (бывшая площадь Черняховского, затем Савивальдибес, )
 мемориальная таблица основоположнику идеологии сионизма Теодору Герцлю с надписью на еврейском и литовском языках на угловом доме по улице Шв. Игното (), который в 1903 году посещал Герцль
 мемориальная таблица богослову Элияху бен Шломо Залману с надписью на еврейском и литовском языках на здании по улице Жиду () на месте дома, в котором Гаон жил в 1720—1797 годах (1999)
 мемориальная таблица художнику Фердинанду Рущицу на доме по улице Пилес (Замковая, в советское время Горького, ; скульптор Ромуалдас Квинтас) (1999)
 мемориальная таблица писателю Ромену Гари с надписью на литовском и французском языках на доме по улице Басанавичяус (Большая Погулянка; ), где будущий писатель жил в 1917—1923 годах (1999)
 мемориальная таблица с надписью на литовском и польском языках издателю Юзефу Завадскому (1781—1838) и выходу в свет 1822 году издал первого сборника поэзии Адама Мицкевича  («Баллады и романсы») на улице Шв. Йоно () (1999) 
 мемориальная таблица поэту Иосифу Бродскому на доме по улице Лейиклос (), в котором в 1966—1971 годах останавливался поэт
 мемориальная таблица геологу, минералогу, географу Игнатию Домейко в воротах базилианского монастыря Святой Троицы, где Домейко пребывал в заключении во время следствия по делу филоматов в 1823—1824 годах (скульптор Валдас Бубялявичюс, архитектор Йонас Анушкявичюс) (2002)
 мемориальная таблица с надписью на литовском и идиш языках поэту Моше Кульбаке на доме по улице Кармелиту (), в котором жил поэт (2004)
 памятная таблица из песочно-розового мрамора с барельефом мыслителя и учёного-медиевиста Льва Карсавина и с надписью на литовском и русском языках на фасаде дома Франка по улица Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ; скульптор Ромуалдас Квинтас) (2005)
 мемориальная таблица патриарху Тихону с надписью на литовском и русском языках на доме по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ), где располагалась резиденция Архиепископа Литовского и Виленского Тихона (в миру Василия Ивановича Беллавина)
 мемориальная таблица о пребывании писателя Ф. М. Достоевского с надписью на литовском и русском языках на доме по улице Диджёйи (Большая, в советское время Горького, ), где находилась гостиница, в которой в апреле 1867 года проездом в Германию останавливался Достоевский с А. Г. Достоевской (скульптор Ромуалдас Квинтас) (2006)

См. также 
 Мемориальные таблицы в Вильнюсе (в алфавитном порядке)

Примечания 

Вильнюс